Carl Kahler – pittore e ritrattista austriaco
 Dan Kahler – cestista statunitense
 Wolf Kahler – attore tedesco

Pagine correlate
Kähler